Севен:

Топоним 
 Севе́н () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)

Персоналии 
 Севен, Брюс (1946—2000) — американский режиссёр и продюсер порно-фильмов.
 Севен, Луи-Констан (1821—1888) — французский художник и скульптор.
 Севен, Эктор-Ирене (1852—1916) — французский кардинал.